Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der kosovarischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Das Kosovo bestritt sein erstes inoffizielles Länderspiel am 14. Oktober 1993 gegen Albanien. Zwischen 2002 und 2015 wurden weitere 12 inoffizielle Länderspiele ausgetragen, ehe das Kosovo am 3. Juni 2016 sein erstes offizielles Länderspiel gegen die Färöer bestritt.

Länderspielübersicht 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

Abgesagte Spiele

Statistik 
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt. (Bilanz der inoffiziellen Länderspiele (ohne Testspiele): 13 Spiele, 5 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen, 22:21 Tore)

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Gegner

Kontinentalverbände

Anmerkungen

Weblinks 
 Länderspielübersicht auf eu-football.info (englisch)

Einzelnachweise 

Fußball (Kosovo)
Kosovo